Chilperyk I (zm. 480) – król Burgundów od 473 roku
 Chilperyk I (ok. 539 -584) – król Franków panujący w Neustrii od 561 roku, Paryżu od 567 roku